Перёй () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Бланзак-Поршрес. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16257.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-западу от Парижа, в 130 км южнее Пуатье, в 24 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 408 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 221 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 145 были экономически активными, 76 — неактивными (показатель активности — 65,6 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 145 активных работали 133 человека (71 мужчина и 62 женщины), безработных было 12 (4 мужчины и 8 женщин). Среди 76 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сент-Илер (XII век). Памятник истории с 1913 года
 Замок Дусе (XVI век) на востоке коммуны
 Усадьба Малатре (XVI век) на юге коммуны
 Разрушенные ветряные мельницы

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта